«Тень» — советский полнометражный цветной художественный фильм-притча, поставленный на киностудии «Ленфильм» в 1971 году по одноимённой пьесе-сказке Евгения Шварца.
Классическая интерпретация пьесы, первая экранизация.

Всесоюзная премьера фильма состоялась 18 сентября 1972 года.

Сюжет 
Учёный по имени Христиан-Теодор приезжает в незнакомую волшебную страну, где всё сказочное происходит на самом деле и сам делается главным действующим лицом в этой сказке. Христиан-Теодор, случайно встретив принцессу, влюбляется в неё просит свою тень отыскать её. Тень, покинув своего умного и доброго хозяина, превращается в лживое, изворотливое и жестокое существо с именем Теодор-Христиан.

Учёный заболевает — шутка ли, остаться без тени! Аннунциата, дочь Пьетро, хозяина гостиницы, где остановился Христиан-Теодор, приглашает доктора. А Теодор-Христиан решает жениться на принцессе и стать правителем этой сказочной страны. Но для этого нужно рассорить своего бывшего хозяина с принцессой. 

Христиан-Теодор уговорил Луизу уехать, его бывшая тень появляется на вокзале и убеждает, что принцессу держат под замком, а чтобы её отпустили, учёный должен подписать бумагу с отказом от неё. Правдивый мужчина верит этому и нехотя подписывает документ. Теодор тотчас мчится к Луизе и, показав бумагу, уговаривает её выйти за него замуж. Затем он занимает престол и становится королём. Христиан, услышав, что Луиза будет венчаться, пытается объясниться с ней, однако его арестовывают и приводят к Теодору. Тот предлагает учёному стать его тенью.

Негодующий и обманутый Христиан пытается доказать всем, что это всего лишь его собственная тень, но ему не верят, даже когда Теодор, повинуясь словам заклинания, возвращается в прежний облик. Вернувшись через минуту в человеческое тело, он приказывает отрубить учёному голову, но сам также её лишается.

Все министры, испугавшись безголового правителя, вспомнили об источнике живой воды, воскрешающей хороших людей, и Аннунциата оживляет Христиана, так как воскресить мёртвого может лишь тот, кто любит его. Напуганная тень наконец понимает, что без хозяина она — никто, и просит Христиана остаться. Последний твёрдо отказывается занимать престол и покидает королевство вместе с любимой и любящей его Аннунциатой.

В ролях 
 Олег Даль — Христиан-Теодор, учёный / Теодор-Христиан, его тень
 Анастасия Вертинская — принцесса Луиза
 Марина Неёлова — Аннунциата, дочь Пьетро
 Людмила Гурченко — Юлия Джули, певица
 Владимир Этуш — Пьетро, хозяин гостиницы
 Андрей Миронов — Цезарь Борджиа, журналист
 Георгий Вицин — доктор
 Зиновий Гердт — министр финансов
 Сергей Филиппов — первый министр

В эпизодах 
 Константин Адашевский — самый старший лакей
 Алексей Полевой — старший лакей
 Людмила Волынская — торговка ядами / попутчица
 Кирилл Гунн — 1-й придворный
 Анатолий Королькевич — 2-й придворный / 1-й пациент доктора
 Анатолий Столбов — спящий в вагоне / 2-й пациент доктора
 Вера Титова
 Анатолий Абрамов — советник
 Олег Хроменков — стражник, катящий тележку с клеветником
 Светлана Мазовецкая — дама с болонкой
 Оскар Линд — придворный-клеветник
 Евгений Мясищев
 В. Гвоздиков
 Георгий Гоц
 Григорий Гуревич
 Б. Изотов
 Владимир Людевиг

Не указанные в титрах 
 Наталия Журавель — дама
 Вера Линд — торговка
 Жанна Сухопольская — медсестра
 Александр Хочинский — исполнение вступительной и заключительной песни

Съёмочная группа 
 Сценарий Юлия Дунского, Валерия Фрида
 Режиссёр-постановщик — Надежда Кошеверова
 Главный оператор — Константин Рыжов
 Художники: Валерий Доррер, Владимир Костин
 Костюмы Натальи Васильевой
 Композитор — Андрей Эшпай
 Звукооператор — Борис Хуторянский
 Режиссёр — Лев Махтин
 Монтажёр — Валентина Миронова
 Редактор — Александр Бессмертный
 Художники-гримёры: Василий Горюнов, Л. Стамбирская
 Оператор — Г. Нестеренко
 Ассистенты:
режиссёра — Эрнест Ясан, Э. Сухорукова, Л. Бергер
художника — М. Суздалов, В. Волынская
оператора — А. Сягин, В. Гусев
 Комбинированные съёмки:
Операторы — Георгий Сенотов, Александр Завьялов
Художник — Е. Владимиров
 Директор картины — Игорь Лебедь (будущий технический директор «Ленфильма»).

См. также 
 Тень, или Может быть, всё обойдётся

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Фильмы СССР 1971 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы Надежды Кошеверовой
Экранизации произведений Евгения Шварца
Сатирические фильмы
Фильмы-сказки СССР
Фильмы о двойниках
Фильмы-притчи 
Фильмы-драмы СССР